Макрино може да се отнася до:
 Макрино (дем Загори), село в Загори, Гърция
 Ано Макрино или Горно Макрино, село в Етолоакарнания, историческа Мала Влахия, Гърция
 Като Макрино или Долно Макрино, село в Етолоакарнания, историческа Мала Влахия, Гърция